Pretorius is een achternaam die veelvuldig voorkomt in Zuid-Afrika. De stamvader van de familie is de Nederlandse kolonist Johannes Pretorius (1642-1694) uit Ouddorp, die in 1669 naar Kaap de Goede Hoop emigreerde.

Pretorius kan verwijzen naar:
 Andries Pretorius (1798-1853), Zuid-Afrikaans pionier
 Jackie Pretorius (1934-2009), Zuid-Afrikaans coureur
 Marthinus Wessel Pretorius (1819-1901), Zuid-Afrikaans politicus
 Wessel Pretorius (1614-1664), Nederlands predikant

Zuid-Afrikaanse achternaam